Çardaqlı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Çardaqlı – nome fino al 1991 di Çənlibel, centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Çardaqlı – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian